Granny est un terme et un surnom anglais pour une grand-mère, un grand-parent féminin, et peut faire référence à :

Personnages 

 Granny (personnage de Beverly Hillbillies), un personnage de la série télévisée The Beverly Hillbillies, joué par Irene Ryan.
 Granny (Looney Tunes), un personnage des Looney Tunes.
 Granny Goodness, une méchante de Superman.
 George "Granny" Grantham, un personnage de la nouvelle Blockade Billy de Stephen King.

Œuvres de fiction 

 Granny (jeu vidéo), un jeu vidéo d'horreur populaire faisant partie de la série Slenderina.
 , un film d'horreur américain de 1995.
 Granny, un spin-off de la bande dessinée  dans la bande dessinée britannique Dandy.
 Granny, un roman d'Anthony Horowitz.

Personnes 

  ou Hallam Newton Egerton Alston (1908-1985), joueur de cricket anglais.
 Grantland Rice (1880-1954), journaliste sportif américain.
 Granny D ou  (1910-2010), militante politique américaine.

Autres usages 

 Granny (orque), la plus ancienne orque connue.
 , chanson interprétée par Dave Matthews Band, populaire lors de leurs concerts.
 , un townland du comté de Londonderry, en Irlande du Nord.

Voir aussi